Сенно́ — топоним, может означать:
 Сенно — город в Сенненском районе Витебской области Белоруссии.
 Сенно — озеро в Сенненском районе Витебской области.
 Сенно — погост в Псковской области.
 Сенно — деревня в Печорском районе Псковской области (Новоизборская волость)

Се́нно:
 Сенно — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Сенно (польск. Sienno) — сельская гмина (волость) в Польше.

См. также